Wicker Park peut faire référence à :

 Wicker Park (ou en version française: Rencontre à Wicker Park), un film de Paul McGuigan (2004).
 Wicker Park, un quartier de Chicago, Illinois, É.-U..
 Wicker Park, un parc public de Chicago.